El término Rosewood puede referirse, en esta enciclopedia:

a Rosewood (Florida), una localidad del estado estadounidense de Florida, donde ocurrió la Masacre de Rosewood;
a Rosewood Heights, un lugar designado por el censo en el condado de Madison, estado estadounidense de Illinois;
a Rosewood (Ohio), un lugar designado por el censo en el condado de Champaign, estado estadounidense de Ohio;
a Municipio de Rosewood (condado de Chippewa, Minnesota), un municipio en el condado de Chippewa, estado estadounidense de Minnesota;
a Rosewood (serie de televisión), una serie de televisión transmitida por Fox.